Condeellum är ett släkte av urinsekter. Condeellum ingår i familjen Protentomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trevfotingar
Condeellum